Высшая лига Национальной футбольной лиги Таджикистана 2016 — 25-й розыгрыш Чемпионата Таджикистана по футболу. Стартовал 7 апреля 2016 года и завершился отложенными матчами 14 ноября этого же года.

В турнире приняли участие 10 клубов из 8 городов Таджикистана. По сравнению с прошлым сезоном, высшую лигу покинул «Далерон-Уротеппа», испытывающий финансовые проблемы и переведённый во вторую лигу. Дебютантом сезона стал победитель первой лиги прошлого сезона фархорский «Хосилот».

Чемпионский титул защищал душанбинский «Истиклол». И в новом сезоне команда подтвердила свой класс, уже после первого круга создала отрыв в 7 очков от ближайшего преследователя, и в итоге в 5-й раз в истории стала чемпионом страны. Серебряные медали выиграл дебютант — фархорский «Хосилот», для которого это лучший результат в истории. Бронзовые медали завоевал «Регар-ТадАЗ» из Турсунзаде. Неудачно выступили призёры прошлого чемпионата, испытавшие финансовые проблемы — «Худжанд» и «Равшан».

В ходе чемпионата прервалась беспроигрышная серия «Истиклола», насчитывавшая почти три года — 25 сентября 2016 года чемпион уступил кулябскому «Равшану» 1:2.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Манучехр Джалилов из «Истиклола», забивший 22 гола. Он в два раза опередил своего ближайшего преследователя Комила Саидова.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры 
По итогам чемпионата:

Рекорды чемпионата 
Первый гол чемпионата забил Сиёвуш Асроров из «Истиклола» в ворота «Парвоза» (7 апреля 2016).

Самая крупная победа и самый результативный матч: 18.09.2016. Истиклол — Худжанд — 10:1.

Самая крупная победа на выезде: 10.11.2016. Равшан — Баркчи — 0:5.

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана
 Профиль Таджикистана на сайте AFC.com
 Сезон 2016 на сайте rsssf.com

2016
Таджикистан
Спорт в Таджикистане в 2016 году